Најкориснији играч кола Евролиге () је награда коју Евролига додељује играчу који је статистички приказао најбољу игру у претходном колу. Награда је уведена од сезоне 2000/01, а добитник се одређује на основу индекса корисности. Награда припада кошаркашу који је остварио највећи индекс у претходном колу, али почев од сезоне 2011/12. у обзир долазе само играчи из победничких тимова.

Сезона 2000/01.

Сезона 2001/02.

Сезона 2002/03.

Сезона 2003/04.

Сезона 2004/05.

Сезона 2005/06.

Сезона 2006/07.

Сезона 2007/08.

Сезона 2008/09.

Сезона 2009/10.

Сезона 2010/11.

Сезона 2011/12.

Сезона 2012/13.

Сезона 2013/14.

Сезона 2014/15.

Сезона 2015/16.

Сезона 2016/17.

Сезона 2017/18.

Сезона 2018/19.

Сезона 2019/20.

Сезона 2020/21.

Сезона 2021/22.

Сезона 2022/23.

Успешност

Број признања по добитницима

Број признања по клубовима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци